

Mythologie en planeet
 Neptunus (mythologie) - godheid uit de Romeinse mythologie
 Neptunus (planeet) - vanaf de Zon gezien de achtste planeet van het zonnestelsel

Vernoemingen 
Biologie
 Neptunus (geslacht), een geslacht van krabben

Kunst
 Neptunus (gebouw), kantoorgebouw in Amsterdam, gemeentelijk monument
 The Neptunes, een tweetal Amerikaanse muziekproducenten
 Neptunes (album), een album van Jerome Froese
 Neptunusfontein, verschillende fonteinen verspreid over Europa

Sport
 Arnhemse Zwem en Polo Club Neptunus, een zwemvereniging met nadruk op waterpolo
 SC Neptunus, een omnisportvereniging, vooral bekend als honkbalclub
 Neptunus (honkbal) - honkbaltak
 Neptunus-Schiebroek - voetbaltak

Scheepvaart
 Hr.Ms. Neptunus (1893)